La definición de Halley en el diccionario inglés es Edmund. 1656-1742, astrónomo y matemático inglés. Predijo el regreso del cometa ahora conocido como el cometa de Halley, construyó cartas de declinación magnética y produjo los primeros mapas de viento.

 Edmund Halley (1656-1742), astrónomo inglés, descubridor del cometa que lleva su nombre.
 El cometa Halley, nombrado así en honor al susodicho astrónomo.
 El cráter lunar Halley que lleva este nombre en su memoria.
 El cráter marciano Halley también nombrado en su honor.
 La Base Halley, instalación antártica en la bahía del mismo nombre.